Kao O (kb. 1738–1815) kínai író
 Kao O (1962) kétszeres olimpiai bronzérmes kínai sportlövőnő